2 miejscowości w Estonii:
 Pudivere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Põltsamaa.
 Pudivere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja.